Osoby
 Marilyn Manson – zespół muzyczny
 Marilyn Manson – amerykański piosenkarz, członek lider zespołu Marilyn Manson
 Charles Manson (1934-2017) – seryjny morderca
 Shirley Manson – wokalistka zespołu Garbage
 Dave Manson – kanadyjski zawodowy hokeista na lodzie

Miejsca
 Manson – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w USA
 Manson – miasto w stanie Iowa, w USA
 Krater Manson – krater uderzeniowy w stanie Iowa